Толоса има више значења:

 Толоса, Гваљанила (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Толоса (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Толоса, Естасион (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику